33-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Швеции и Норвегии с 23 января по 3 февраля 2013 года.

Основные матчи проводились в Венерсборге. Отдельные встречи состоялись в Гётеборге, Тролльхеттане и Осло. Соревнования в турнире B были проведены в Ветланде.

Решение о проведении чемпионата мира в Швеции и Норвегии было принято 3 февраля 2012 года на конгрессе Международной федерации бенди в Алма-Ате.

Чемпионом мира в седьмой раз стала сборная России.

Команды-участницы 
Турнир А:

  (организатор)
 
 
 
 
 

Турнир B:

 
 
 
 
 
 
 
 

Организаторы надеялись, что на турнир также прибудут сборные Монголии, Литвы и Киргизии.

Города и стадионы 

Основные матчи турнира А, весь плей-офф, включая финал прошли в Венерсборге на Арене Венерсборг. По одной встрече турнира А были проведены на стадионах Гётеборга, Тролльхеттана и Осло. Все матчи турнира B состоялись на Сапа Арена в Ветланде.

Турнир А

Турнирная таблица 

Легенда

Матчи группового этапа

Квалификация

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки турнира 
По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:

 Лучший вратарь — Андреас Бергвалл (Швеция)
 Лучший защитник — Андреас Вест (Швеция)
 Лучший полузащитник — Максим Ишкельдин (Россия)
 Лучший нападающий — Евгений Иванушкин (Россия)
 Лучший игрок — Сергей Ломанов (Россия)

Состав чемпионов мира

Турнир Б

Группа А

Турнирная таблица 

Легенда

Матчи группового этапа

Группа B

Турнирная таблица 

Легенда

Матчи группового этапа

Плей-офф

Квалификация

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Классификационный матч за 7—8 место

Классификационный матч за 5—6 место

Классификационный матч за 3—4 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Раздел чемпионата мира (турнир A) на сайте Федерации международного бенди
 Расписание турнира A Чемпионата мира 2013
 Раздел чемпионата мира (турнир B) на сайте Федерации международного бенди
 Расписание турнира B Чемпионата мира 2013
 Статистика чемпионата

Примечания 

2013
2013 год в хоккее с мячом
Январь 2013 года
Февраль 2013 года
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Швеции
Спорт в Норвегии в 2013 году
Спорт в Швеции в 2013 году
Международные соревнования по хоккею с мячом в Норвегии
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции